Ali Nesin (né en 1956), mathématicien et vulgarisateur scientifique turc, fils de Aziz Nesin ;
 Aziz Nesin (1915-1995), écrivain et dramaturge turc, père de Ali Nesin.